Бункер:
 Бункер (фильм, 1981, Франция) — короткометражный фильм, режиссёр Жан-Пьер Жене.
 Бункер (фильм, 1981, США) — режиссёр Георг Шефер.
 Бункер (фильм, 2001) — Великобритания, режиссёр Роб Грин.
 Бункер (фильм, 2004) — Германия, режиссёр Оливер Хиршбигель.
 Бункер (фильм, 2011) — Испания, Колумбия, режиссёр Андрес Баиз